Loschberg ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Loschberg (Gemeinde Waldhausen), Ortschaft und Katastralgemeinde von Waldhausen, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Loschberg (Arbesbach) (), Berg südöstlich von Arbesbach, Niederösterreich
 Loschberg (Waldhausen) (), Berg nordöstlich von Waldhausen, Niederösterreich